Laurent Bernasconi född 1966 en fransk astronom.

Minor Planet Center listar honom som L. Bernasconi och som upptäckare av 42 asteroider.

Asteroiden 13793 Laubernasconi är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Laurent Bernasconi

Se även
Astronomiska upptäckter av Laurent Bernasconi

Referenser 

Födda 1966
Män
Franska astronomer under 1900-talet
Franska astronomer under 2000-talet